Férel peut désigner :
 Férel, commune du Morbihan, en France
 Férel, village du Gorom-Gorom, au Burkina Faso